Frans Nielsen (født d. 24. april 1984) er en dansk professionel ishockeyspiller der spiller for Eisbären Berlin i den tyske ishockeyliga. Han blev draftet af New York Islanders som nr. 87 i 2002 og debuterede i 2007 som den første danske ishockeyspiller i verdens stærkeste ishockeyliga, NHL.  Frans er søn af den tidligere danske landsholdsspiller Frits Nielsen og bror til den danske landsholdsmålmand Simon Nielsen, der spiller for Herning Blue Fox.  

Nielsen betragtes af mange ishockey-eksperter, trænere og med- og modspillere som en af de mest undervurderede spillere i NHL, dette skyldes bl.a. at Frans Nielsens største styrke ligger i de mere defensive aspekter af spillet. Hans gode teknik og skøjteløb gør ham dog også farlig foran modstandernes mål, hvor han med sit berømte signatur-træk, der populært kaldes for "The Danish Backhand of Judgement", er en af NHL's bedste straffeslagsskytter.

Tidlig karriere 
Efter en flot sæson for Herning i 2000-01 skiftede Frans Nielsen til Malmö Redhawks i Sverige. Den første sæson blev delt mellem Malmøs eliteseriehold og deres U20 juniorhold. Derefter etablerede Frans Nielsen sig i den svenske eliteserie som en ansvarlig ung center. I sæsonen 2005-06 spillede Frans Nielsen for Timrå IK i den svenske eliteserie efter at han sæsonen forinden havde været med til at rykke ned med Malmö Redhawks.

Nordamerika 
Han underskrev i sommeren 2006 som den blot anden dansker nogensinde en NHL-kontrakt, med New York Islanders, men blev siet fra undervejs i Islanders' training camp og han startede derfor sæsonen for Islanders' farmerhold Bridgeport Sound Tigers i AHL.

Den 6. januar 2007 blev Frans Nielsen den første dansker i NHL. Han debuterede for New York Islanders i en kamp mod Carolina Hurricanes efter en serie af gode præstationer for Bridgeport. Bemærk at dansk-fødte Poul Popiel er den første dansker i NHL ifølge NHL's egen statistik. Men da Popiel emigrerede til Canada som dreng regnes han i Danmark ikke som et produkt af dansk ishockey.

Frans Nielsen scorede det første "danske" mål i NHL den 13. februar 2007 da han scorede i straffeslagskonkurrencen for Islanders i en kamp mod Toronto Maple Leafs. Dagen forinden havde Islanders' træner Ted Nolan set Nielsen score 7 gange på 7 forsøg på straffeslag under træning. Derfor blev Nielsen sat til at skyde det første straffeslag for Islanders. Med sin scoring havde Nielsen andel i Islanders' sejr. Mål scoret i straffeslagskonkurrencer bliver dog ikke regnet med i NHL's officielle pointstatistik og Frans Nielsen måtte derfor vente til d. 24. februar i en kamp mod Montreal Canadiens før han registrerede sine første officielle points i NHL da han i første periode assisterede, efter et brændt forsøg, på Jeff Tambellinis mål og i anden periode scorede sit første mål i NHL på Montreals målmand Jaroslav Halak, da han koldblodigt rundede Halak og sendte pucken i mål.

I februar 2012 underskrev Frans Nielsen en ny kontrakt med Islanders', der i en fireårs periode sikrede ham en femdobling af den hidtidige løn til 11 millioner dollars (ca. 62 millioner kroner).

Statistik 
Statistik korrekt pr. 18. januar 2010

Referencer

Eksterne henvisninger 

Frans Nielsen, New York Islanders 
Video af Frans Nielsens første 'rigtige' mål i NHL  på YouTube.
Statistik Eliteprospects.com 

Ishockeyspillere fra Danmark
NHL-spillere
Superisliga-spillere fra Herning Blue Fox
Personer fra Herning